

Geografia
 Bom Jesus – comune brasiliano della Paraíba.
 Bom Jesus – comune brasiliano del Piauí.
 Bom Jesus – comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
 Bom Jesus – comune brasiliano del Rio Grande do Sul.
 Bom Jesus – comune brasiliano dello Stato di Santa Catarina.
 Bom Jesus da Lapa – comune brasiliano dello Stato di Bahia.
 Bom Jesus da Penha – comune brasiliano dello Stato di Minas Gerais.
 Bom Jesus da Serra – comune brasiliano dello Stato di Bahia.
 Bom Jesus das Selvas – comune brasiliano dello Stato del Maranhão.
 Bom Jesus de Goiás – comune brasiliano dello Stato di Goiás.
 Bom Jesus do Amparo – comune brasiliano dello Stato di Minas Gerais.
 Bom Jesus do Araguaia – comune brasiliano dello Stato del Mato Grosso.
 Bom Jesus do Galho – comune brasiliano dello Stato di Minas Gerais.
 Bom Jesus do Itabapoana – comune brasiliano dello Stato di Rio de Janeiro.
 Bom Jesus do Norte – comune brasiliano dello Stato dell'Espírito Santo.
 Bom Jesus do Oeste – comune brasiliano dello Stato di Santa Catarina.
 Bom Jesus do Tocantins – comune brasiliano dello Stato di Pará. 
 Bom Jesus do Tocantins – comune brasiliano dello Stato di Tocantins. 
 Bom Jesus dos Perdões – comune brasiliano dello Stato di San Paolo.

Altro
 Bom Jesus – caracca portoghese
 Bom Jesus do Congonhas – santuario cattolico di Congonhas